Bijzondere Belastinginspectie, een afdeling van de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën
 Branche organisatie van Bouwkundige Inspectie Bureaus
 Belgische Biotische Index, een beoordelingssysteem voor de biologische kwaliteit van waterlopen
 Beleids- en BeheersInstrumentarium, een verbeterproject dat in 1987 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd gestart en waarmee gemeenten werden gestimuleerd de financiële informatievoorziening zo in te richten, dat deze meer dienstbaar zou zijn aan de gemeentelijke besturing en bedrijfsvoering.
 Bereikbaarheidsindicator, hoe goed een plek bereikbaar is met een vervoersmiddel (zoals een auto of het OV)